Гран-при Японии 2018 года (полное название — Formula 1 2018 Honda Japanese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 7 октября 2018 года на автодроме Судзука в Японии. Это семнадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон пилот команды Mercedes.

Квалификация 

Примечания
  – Эстебан Окон получил штраф минус три места в сетке за неспособность достаточно замедлиться во время красного флага в FP3. 
  – Маркус Эрикссон получил 15-местный штраф: 10 мест за замену силового агрегата и 5 мест за незапланированную смену коробки передач.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Японии
События 7 октября
Октябрь 2018 года
Спорт в Японии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке